Janna Potter Long (5 de fevereiro de 1971) (51 anos), é uma cantora e pianista estadunidense, e uma das integrantes do grupo pop/rock cristão Avalon, sendo uma das membros originais. Em outubro de 2002 ela realizou um projeto solo chamado "Janna" na Sparrow Records, mesma gravadora do grupo. Ela é casada com o também integrante do grupo, Greg Long com quem tem três filhas, Lilian, nascida em 2004, Julia, em 2006 e Eleanor, nascida em Fevereiro de 2010. Em junho de 2014 veio ao brasil pela primeira vez. Fazendo Shows em Hortoândia - São Paulo no colégio Adventista IASP.

Cantores dos Estados Unidos